Pedro Luis de Borja Llançol (Lanzol) de Romaní (Valencia, 1472 - Nápoles, 4 de octubre de 1511), cardenal español. También llamado Ludovico Borgia (en italiano: Pierlodovico o Pierluigi Borgia).

Biografía 
Nacido en el seno de la familia Borja, Pedro Luis era sobrino bisnieto del papa Calixto III y sobrino nieto de Rodrigo Borgia, que por aquel entonces se desempañaba como cardenal vicecanciller en Roma.  Cuando éste alcanzó el papado, también creó cardenales a sus primos Juan, el mayor (1492) y César (1493) y a su hermano Juan, el menor (1496); su otro hermano Rodrigo fue capitán de la guardia pontificia. 

Caballero de la orden de San Juan de Jerusalén, fue creado cardenal in pectore por su tío abuelo, el papa Alejandro VI, en el consistorio del 20 de marzo de 1500, haciéndose público el 28 de septiembre del mismo año. El mismo año fue nombrado arzobispo de Valencia sucediendo a su hermano Juan, aunque nunca visitó la diócesis. 

Fue nombrado gobernador de Spoleto y de Bagnoregio, penitenciario mayor y abad comendatario de los monasterios de Valldigna (Valencia), San Simpliciano (Milán) y San Leonardo de Siponto (Nápoles).

A petición suya, Alejandro VI expidió la bula de creación de la Universidad de Valencia en 1501 y el rey Fernando II de Aragón autorizó la fundación en 1502.

El cardenal participó en los dos cónclaves de 1503: el de septiembre, que eligió a Pío III y el de octubre que eligió a Julio II. Tras la elección de este último, que era adversario de los Borgia y había ordenado la detención de César, Pedro Luis huyó de Roma junto al cardenal Francisco de Remolins y se refugió en Nápoles al amparo de Gonzalo Fernández de Córdoba. 

En 1507, durante un breve periodo, fue también arzobispo de Santiago de Compostela, para resolver el problema de que un hijo, Alonso de Fonseca y Ulloa, sucediese a su padre, Alonso de Fonseca y Acevedo en la sede, lo que estaba prohibido. La archidiócesis no reconoce a Pedro Luis en la lista de sus arzobispos. 

Permaneció en Nápoles hasta que en 1511, mal informado de la muerte del papa, emprendió camino a Roma y murió como consecuencia de la caída del caballo.  Fue sepultado en la iglesia de S. Pietro Celestino de Nápoles sin memoria fúnebre.

Ascendencia

Bibliografía 
 

 
 
 

Pedro
Arzobispos de Valencia
Obispos de España del siglo XVI
Cardenales de España del siglo XVI
Cardenales creados por Alejandro VI
Cardenales nepotes
Abades comendatarios
Fallecidos por caídas de caballos
Nacidos en Valencia
Arzobispos del siglo XV
Arzobispos del siglo XVI
Obispos católicos del siglo XVI
Fallecidos en Roma